Aldeanueva del Camino kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Aldeanueva del Camino (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Aldeanueva del Camino (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar